Pierre Kompany, né le  à Bukavu au Congo belge est un homme politique belge bruxellois.
 Vincent Kompany, né le  à Uccle (Bruxelles), est un footballeur international belge.